По последњем службеном попису становништва из 1991. године, општина Жепче је имала 22.966 становника, распоређених у 23 насељена места.

Национални састав

Национални састав по насељеним местима, 1991.

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина

Извори 
 Књига: „Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.", статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.
 интернет — извор, „Попис по мјесним заједницама“ — https://web.archive.org/web/20090520191154/http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf

Жеп